Classicisme, kunststroming in architectuur en beeldende kunst
Classicisme (muziek)
Classicisme (literatuur)
Neoclassicisme
Neoclassicistische architectuur
Neoclassicisme (muziek)

Zie ook 
Hollands classicisme, een bouwstijl in de Noordelijke Nederlanden in de 17e eeuw
Frans-classicisme, een stroming in de Nederlandse literatuur, die vooral van invloed was op het schrijven van toneelstukken